HLA est un sigle qui peut signifier :
 High Level Assembly, un programme assembleur pour l'architecture IA-32 ;
 High Level Architecture (en français, architecture de haut niveau), en informatique , une spécification d'architecture logicielle, 
 Human leukocyte antigen (en français, antigène des leucocytes humains), système utilisé en médecine et en biologie pour étudier la compatibilité des tissus, pour des greffes notamment.